El término Necaxa puede hacer referencia, en esta enciclopedia:

 a la presa Necaxa, situada en el municipio de Juan Galindo, en el estado de Puebla (México);
 al río Necaxa, que transcurre por los estados de Puebla y Veracruz (México);
 a Nuevo Necaxa, cabecera municipal del municipio de Juan Galindo, en el estado de Puebla (México);
 al Club Necaxa, club mexicano de futbol profesional;
 al Club Deportivo Necaxa, club hondureño de fútbol.